McClain ist der Familienname folgender Personen:

 Anne McClain (* 1979), US-amerikanische Astronautin
 Charly McClain (* 1956), US-amerikanische Country-Sängerin
 China Anne McClain (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Dave McClain (* 1965), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Frank B. McClain (1864–1925), US-amerikanischer Politiker
 Johnathan McClain (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Kevin McClain (* 1996), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Lisa McClain (* 1966), US-amerikanische Politikerin
 Matt McClain, US-amerikanischer Rennrodler
 Meredith McClain (* 1941), US-amerikanische Germanistin
 Paula D. McClain (* 1950), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Remontay McClain (* 1992), US-amerikanischer Sprinter
 Terrell McClain (* 1988), US-amerikanischer Footballspieler
 Thaddeus McClain (1876–1935), US-amerikanischer Leichtathlet

McClain ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 McClain (Montana)
 McClain (Jackson County, West Virginia)
 McClain (Wirt County, West Virginia)

Siehe auch:
 McLain
 MacLane
 MacLaine
 Stirb langsam, Hauptfigur John McClane